Alexandre Crépet est un acteur belge né en 1975.

Biographie 

Formé au Conservatoire royal de Bruxelles puis diplômé en 1999, il fait du théâtre, tourne dans des courts métrages cinématographiques et pratique le doublage.

Théâtre 
 La Vie de Galilée de B.Brecht
 Enfin seuls ! de R.Vadim
 Jules César de W.Shakespeare
 Un riche, trois pauvres de Louis Calaferte
 La Cerisaie de A.Tchekhov
 Le Squat de Jean-Marie Chevret
 L'Amuse-gueule de Gérard Lauzier
 Haute Surveillance de J.Genet
 Hot House de H.Pinter
 Fat Pig de Neil Labute
 New York de D.Bréda
 La Dame de la mer de H.Ibsen
 John de W.Mouawad
 Pygmalion de George Bernard Shaw
 Kean d'après Alexandre Dumas
 Le Barbier de Séville de Beaumarchais
 Le Malade imaginaire, L'avare et Tartuffe de Molière
 Les liaisons dangereuses d'après Laclos
 Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare
 Candide de Voltaire
 Dieu habite Düsseldorf de Sébastien Thiery
 Debout les morts de Layla Nabulsi
 Prophètes sans dieu de Slimane Benaïssa
 Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes
…
Il a aussi mis en scène la pièce The Dumb Waiter Doublage 
 Cinéma 
 Films 

 James Franco dans :
 Le Grand Raid (2005) : le capitaine Robert Prince
 Tristan et Yseult (2006) : Tristan
 Annapolis (2006) : Jake Huard

 Andrew Scott dans : 
 Locke (2014) : Donal
 Le Merveilleux Jardin secret de Bella Brown (2016) : Vernon

 1992 : Break Out : Little J (Balthazar Getty)
 2003 : Ned Kelly : Dan Kelly (Laurence Kinlan)
 2005 : In the Mix : Angelo (Chris Tardio)
 2005 : Dirty Love :  (Forbes March)
 2005 : SPL: Sha po lang : l'inspecteur Lee Wai Lok (Ken Chang)
 2005 : Mirrormask : ? ( ? )
 2006 : Last Kiss : Chris (Casey Affleck)
 2006 : Another Gay Movie : Andy Wilson (Michael Carbonaro)
 2007 : Jane : Tom Lefroy (James McAvoy)
 2007 : Primeval : Jojo (Gabriel Malema)
 2007 : Crows Zero : Yuji Tokaji (Kaname Endo)
 2008 : Le Royaume des guerriers : Hu Ba (Guo Xiaodong)
 2008 : Un bébé à tout prix : Justin (Orlando Seale)
 2008 : Transsibérien : Roy (Woody Harrelson)
 2008 : Ultime Évasion : Lacey (Dominic Cooper)
 2009 : I Love You, Beth Cooper : Richard « Rich / Dick Muncher » Munsch (Jack T. Carpenter)
 2009 : The Hole : Dane Thompson (Chris Massoglia)
 2009 : Five Minutes of Heaven : Dave (Conor MacNeill)
 2010 : The Housemaid : Hoon (Lee Jung-jae)
 2010 : Animal Kingdom : Joshua « J » Cody (James Frecheville)
 2010 : Butterfly Café : l'écrivain (Richard Short) 
 2011 : Une soirée d'enfer : Matt Franklin (Topher Grace)
 2011 : 10 ans déjà ! : Reeves (Oscar Isaac)
 2012 : Le Monde de Charlie : Craig (Reece Thompson)
 2012 : Lola Versus : Henry (Hamish Linklater)
 2012 : La Maison au bout de la rue : Ryan Jacobson (Max Thieriot)
 2012 : V/H/S : Patrick (Joe Sykes)
 2012 : Fire with Fire : Vengeance par le feu : Adam (Eric Winter)
 2013 : Mandarines : Niko (Misha Meskhi)
 2013 : All About Albert : ? ( ? )
 2013 : Locke : Donal (Andrew Scott) (voix)
 2013 : Home Run : le coach Pajersky (Drew Waters)
 2015 : McFarland : Danny Diaz (Ramiro Rodriguez)
 2015 : Unfriended : Mitch Roussel (Moses Jacob Storm)
 2015 : Scream Girl : Chris Briggs (Alexander Ludwig)
 2015 : Stonewall : Danny Winters (Jeremy Irvine)
 2016 : Mr. Church : Owen (Xavier Samuel)
 2016 : Une belle rencontre : Tom Buckley (Sam Claflin)
 2016 : Dangereuse Attraction : Michael (Cam Gigandet)
 2016 : Amour Aveugle : Gavin O'Connor (Steven Prescod)
 2017 : Acts of Vengeance : Lustiger (Johnathon Schaech) (redoublage)
 2017 : 2:22 : Inky (Richard Davies)
 2017 : Extortion : Kevin Riley (Eion Bailey)
 2018 : Unfriended: Dark Web : Matias O'Brien (Colin Woodell)
 2018 : Skin : Slayer (Daniel Henshall)
 2018 : Operation Red Sea : Luo Xing (Wang Ian)
 2018 : Assassination Nation : Mark (Bill Skarsgård)
 2019 : Une famille sur le ring : Hugh (Stephen Merchant)
 2019 : Sorry to Bother You : l'homme blanc de M.___ (Patton Oswalt) (voix)
 2020 : Assiégés : le spécialiste Daniel Rodriguez (Daniel Rodriguez)
 2020 : The Duke : Kenny Bunton (Jack Bandeira)
 2022 : La Disparue : ? ( ? )

 Films d'animation 
 1983 : La Princesse et la Lune : l'instructeur de sport
 1985 : Vingt mille lieues sous les mers : le professeur Pierre Arronax et le conseiller
 2004 : La Tour au-delà des nuages : Hiroki Fujisawa
 2007 : Winx Club : Le Secret du royaume perdu : Brandon
 2008 : Naruto Shippuden : Les Liens : Shino Aburame
 2009 : Naruto Shippuden : La Flamme de la volonté : Shino Aburame
 2009 : Bob et Bobette : Les Diables du Texas : Bob
 2010 : Winx Club 3D : Aventure magique ! : Brandon
 2010 : Yu-Gi-Oh! Réunis au-delà du temps : Yusei Fudo
 2010 : Beyblade, le film : Masamune Kadoya
 2010 : Inazuma Eleven : Tous unis contre l'équipe Ultime Ogre ! : Erik Eagle
 2011 : Inazuma Eleven GO, le film : Gryphon, les liens ultimes : Subaru Honda et Caleb Stonewall
 2011 : Le Chien du Tibet : voix additionnelles
 2012 : Naruto Shippuden: Road to Ninja : Shino Aburame, Iruka Umino, Kakuzu, Tobi et Madara Uchiwa
 2014 : Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire : Hyōga du Cygne
 2017 : BLAME! : Sutezō
 2017 : Godzilla : La Planète des monstres : Eliott Leland
 2019 : One Piece: Stampede : Sabo
 2019 : Saga of Tanya the Evil: le film : Erich von Rerugen

 Télévision 
 Téléfilms 
  dans :
 Descendants 2 (2017) : Gil, le fils de Gaston
 Sous l'Océan : Une histoire de Descendants (2018) : Gil
 Descendants 3 (2019) : Gil

 2010 : Avalon High : Un amour légendaire : Lance (Chris Tavarez)
 2011 : Lemonade Mouth : Charles « Charlie » Delgado (Blake Michael)
 2011 : La Fabulous Aventure de Sharpay : Peyton Leverett (Austin Butler)
 2011 : Lolita malgré moi 2 : Tyler Adams (Diego Boneta)
 2012 : Appelez-moi DJ Rebel : Gabe (Atticus Dean Mitchell)
 2014 : Zapped : Une application d'enfer ! : Tripp (Jedidiah Goodacre)
 2014 : Cloud 9 : L'Ultime figure : Mike Lam (Colton Tran)
 2017 : Gun Shy : Juan Carlos (Ben Cura)
 2017 : Faux Coupable : Louis (Craig Olejnik)
 2019 : Deuxième chance pour s'aimer : Thomas Clayborne (Brant Daugherty)
 2020 : Une bague pour Noël : Scott Jones (Casey Manderson)

 Séries télévisées 

  dans :
 1992 (2015) : Luca Pastore (10 épisodes)
 1993 (2017) : Luca Pastore (8 épisodes)

 2001-2002 : Nos vies secrètes : Jason Kennedy (Damian De Montemas) (44 épisodes)
 2003-2012 : Les Maçons du cœur : Ty Pennington
 2004 : North and South : ? ( ? ) (mini-série)
 2004-2005 : College Party : Leo Kaspari (Bert Tischendorf) (18 épisodes)
 2006-2007 : Life on Mars : Nelson, barman du pub local (Tony Marshall) (12 épisodes)
 2006-2013 : Shameless : Shane Maguire (Nicky Evans) (114 épisodes)
 2006-2015 : The Game : Derwin Davis (Pooch Hall) (102 épisodes)
 2007 : Genesis : L'Origine du crime : José « Seca » Carlos Martin (Roger Coma) (13 épisodes)
 2007-2009 : Sea Patrol : le second maître Josh « Eddy » Holliday (David Lyons) (38 épisodes)
 2008 : Dead Set : Grayson (Raj Ghatak) (mini-série)
 2008-2009 : Rita Rocks : Kip (Raviv Ullman) (32 épisodes)
 2008-2009 : Mistresses : Hari Dhillon (Raza Jaffrey) (12 épisodes)
 2008-2009 : Raising the Bar : Justice à Manhattan : Charlie Sagansky (Jonathan Scarfe) (25 épisodes)
 2008-2011 : Le Journal De Meg :  (Florian David Fitz) (24 épisodes)
 2009 : Emma : Franck Churchill (Rupert Evans) (mini-série)
 2009 : Power Rangers : RPM : Dillan / Ranger noir (Dan Ewing) (32 épisodes)
 2009-2010 : Greek : Fisher (Andrew James West) (12 épisodes)
 2009-2010 : 10 Things I Hate About You : Patrick Verona (Ethan Peck) (20 épisodes)
 2009-2010 : Lasko, le protecteur : Frère Lasko (Mathis Landwehr) (15 épisodes)
 2010-2011 : Blue Mountain State : Alex Moran (Darin Brooks) (39 épisodes)
 2010-2011 : Hellcats : Dan Patch (Matt Barr) (19 épisodes)
 2011-2012 : Championnes à tout prix : Marcus (Sean Maher) (8 épisodes)
 2011-2013 : Anubis : Jerome Clarke (Eugène Simon) (146 épisodes)
 2011-2014 : Franklin and Bash : Elmo « Jared » Franklin (Breckin Meyer) (40 épisodes)
 2011-2015 : Hart of Dixie : Tom Long (Ross Philips) (55 épisodes)
 2012 : Hit and Miss : Levi (Reece Noi) (6 épisodes)
 2012 : Summer Break Stories : Boris, le directeur du Milk-Shake (Yaron Brovinsky)
 2012 : Titanic : De sang et d'acier :  / Marcus Malone (Kevin Zegers) (12 épisodes)
 2012 : Violetta : Rafael Palmer (Germán Tripel) (7 épisodes)
 2012-2015 : Doggyblog : Tyler James (Blake Michael) (70 épisodes)
 2012-2016 : Ripper Street : ? ( ? )
 2013 : Dancing on the Edge : Stanley Mitchell (Matthew Goode) (6 épisodes)
 2013 : Chosen : Leslie Brewer (Joey Kern) (saison 2, épisodes 2 à 4)
 2013-2014 : Twisted : Archie Yates, ex-petit ami de Lacey (Grey Damon) (épisodes 1 à 11)
 2013-2015 : Chica vampiro : Mirco Vladimoff (Eduardo Pérez) (103 épisodes)
 2013-2017 : Orange Is the New Black : Peter Harper (Nick Stevenson) (9 épisodes) et Josh, des Affaires publiques (John Palladino) (12 épisodes)
 2014 : Teen Witch : le coach Julio Torres (Rafael de La Fuente) (saison 1)
 2014 : The Game : Joe Lambe (Tom Hughes) (mini-série)
 2014-2015 : C'est pas moi ! : Garrett Spenger (Peyton Clark) (39 épisodes)
 2014-2015 : Faking It : Liam Booker (Gregg Sulkin) (38 épisodes)
 2014-2015 : Entrepreneurs en herbe :  (Nils Hognestad) (3 épisodes)
 2014-2016 : Power : Greg Knox (Andy Bean) (28 épisodes)
 2014-2016 : Velvet : Mateo Ruiz (Javier Rey) (55 épisodes)
 2014-2016 : Hit the Floor : Zero (Adam Senn) (23 épisodes)
 2014-2016 : Girlfriends' Guide to Divorce : Ford Phillips (J. August Richards) (25 épisodes)
 2014-2017 : Halt and Catch Fire : Gordon Clark (Scoot McNairy) (40 épisodes)
 2014-2018 : The Last Ship : le lieutenant Andy Chung (Andy T. Tran) (17 épisodes)
 2014-2019 : Transparent : Joshua « Josh » Pfefferman (Jay Duplass) (42 épisodes)
 2015 : Deutschland 83 : Alexander Edel (Ludwig Trepte) (8 épisodes)
 2015 : Richie Rich : Randolph « Randy » (Chase Austin) (saison 2, épisode 1)
 2015 : Wicked City : l'inspecteur Paco Contreras (Gabriel Luna) (8 épisodes)
 2015-2016 : Alex and Co : le professeur Giovanni Belli (Michele Cesari) (41 épisodes)
 2015-2017 : Chewing Gum : Ronald, l'ex de Tracey (John MacMillan) (5 épisodes)
 2015-2018 : Outlander : Ian Murray (Steven Cree) (9 épisodes)
 2015-2019 : Catastrophe : Fergal ()
 2015-2019 : Glitch : James Hayes (Patrick Brammall) (18 épisodes)
 2016 : Feed the Beast : Dion Patras (Jim Sturgess) (10 épisodes)
 2016 : Doctor Who :  (Tomiwa Edun) (épisode Le Retour du Docteur Mysterio)
 2016 : Marcella : Henry Gibson (Harry Lloyd) (8 épisodes)
 2016-2017 : Love : Kevin (Jordan Rock) (9 épisodes)
 2016-2018 : Soy Luna : Gastón Perida (Agustín Bernasconi) (218 épisodes)
 2016-2018 : MECH-X4 : Mark Walker (Raymond Cham Jr.) (36 épisodes)
 2016-2019 : Les Pires Profs : Loren Payton (Adam Cayton-Holland) (35 épisodes)
 2017 : Underground : Matthew Roe (Tyler Barnhardt) (3 épisodes)
 2017 : Counterpart : Eric (Jamie Bamber) (saison 1, épisode 1)
 2017 : En attendant Gumball : Frank ( ? ) (voix)
 2017-2018 : Mónica Chef : Riki (Javier Ramos) (40 épisodes)
 2017-2018 : Anne with an E : Nate (Taras Lavren) (5 épisodes)
 2017-2019 : White Gold : Andrew Davies (Jack Doolan) (7 épisodes)
 2017-2019 : Des amis d'université : Nick Ames (Nat Faxon) (16 épisodes)
 2017-2021 : The Expanse :  (Terry Chen) (13 épisodes)
 2017-2021 : De celles qui osent : Ryan Decker (Dan Jeannotte) (28 épisodes)
 2018 : The Purge : Miguel Guerrero (Gabriel Chavarria) (10 épisodes)
 2018 : Champions : Dean Pasquesi, doyen de l'école (Edgar Blackmon) (5 épisodes)
 2018 : Grown-ish : Big Dave (Barrett Carnahan) (saison 1, épisodes 4 et 5)
 2018 : Bron : ? ( ? ) (saison 4)
 2019 : Happy! : Dayglo Doug (Curtis Armstrong) (saison 2, épisodes 3 à 5)
 2019-2021 : Bia : Víctor Gutiérrez (Fernando Dente) (121 épisodes)
 2019-2021 : La Casa de Papel : Miguel Fernández, un otage (Carlos Suárez) (20 épisodes)
 2020 : Les Chroniques de Sherlock : Sherlock Holmes (Maksim Matveyev) (8 épisodes)
 2020 : Stateless : Sully (Clarence Ryan) (mini-série)
 2020 : La Vengeance d'une femme : Faruk Günçay (Onur Berk Arslanoğlu) (3 épisodes)
 depuis 2020 : Gangs of London : Sean Wallace (Joe Cole) (9 épisodes - en cours)
 2021 : Cecilia : German ( ? )
 2022 : Rookie Cops : Seo Beom-joo (Kim Woo-seok) (16 épisodes)
 2022 : Le fate ignoranti - La serie : Riccardo (Edoardo Purgatori) (8 épisodes)
 2022 : Tierra Incognita : Javier (Fernando Malfitano)
 2022 : L'Inspiration du cœur : Patricio (Giordano Castro)

 Séries d'animation 
 X-Men: Evolution : Berzerker
 6teen : Jules Lisowsky
 Ciné défis extrêmes : Lucas
 Avengers : L'Équipe des super-héros : Spider-Man / Winter SoldierB The Beginning : Keith Kazama Flick
 Beyblade Metal Fusion : Sora Akatsuki
 Beyblade: Metal Masters : Masamune Kadoya
 Beyblade: Metal Fury : Masamune Kadoya (sauf épisodes 23 et 24)
 Beyblade: Shogun Steel : Sakyo
 Black Cat : Nizer Bruckheimer
 Blade : Détective Ideka
 Boys Be... : Kyoichi Kanzaki
 Code Lyoko : Professeur de musique
 Cyborg 009 Darling in the Franxx : 9'α
 D.Gray-man : Yû Kanda
 Défis extrêmes : Lucas
 Eureka Seven : Moondoggie
 Free! : Seijuro Mikoshiba
 Generator Rex : Wheaver
 Gun X Sword : Franco 
 Hot Wheels  Battle Force 5 : Vert
  : Takeshi Jin
 Inazuma Eleven : Erik Eagle () / le père de Mark / Levin Murdoch () / David Samford (voix de remplacement)
 Inazuma Eleven GO : Subaru Honda / Falco Flashman / Xavier Schiller / David Samford / Dauphin Charles / Quentin Cinquedea (saison 1) / Fey Rune () / Caleb Stonewall (saison 3)
 Inazuma Eleven Arès : Mark Evans / Percy Travis / Xavier Schiller
 Initial D Fourth Stage : Nobuhiko Akiyama
 Les Enfants de la baleine : Chakuro
 Les Enquêtes de Kindaichi : Shotaro Kujo / Edward Columbo / Takehiko Natsuoka / Tetsuo Tsuzuki () / Shuichiro Kamiya / Joji Mizukazi / Clown Sakonji / Kazuma Rokuhara / Kentaro Takishita ()
 Magic Knight Rayearth : Innova
 Magic Knight Rayearth 2 : Zazu Torque
 Marvel Anime - Blade : Détective Ideka
 Mao Mao Heroes of Pure Heart : Badgerclops
 Naruto : Iruka Umino / Shino Aburame / Izumo Kamizuki
 Naruto Shippûden : Kakuzu / Obito Uchiwa / Madara Uchiwa / Shino Aburame / Iruka Umino / Tenji 
 One Piece : Sabo () / Gyn
 Pokémon Best Wishes : Alcide (épisode 734)
 Power Rangers : RPM : Dillon
 Pokémon : Les Origines : Blue
 Reideen the Superior : Hishou Washizaki
 Saint Seiya Hadès : Aiolia (première saison)
 Scan2Go Shugo Chara ! : Kairi
 Ultimate Spider-Man : Flash Thompson
 Winx Club : Brandon
 Yu-Gi-Oh! : Valon
 Yu-Gi-Oh! 5D's : Yusei Fudo
 Yu-Gi-Oh! Zexal : Yuma Tsukumo
 Tai Chi Chasers : Phil
 depuis 2018 : Boruto: Naruto Next Generations : Shino Aburame et Iruka Umino
 depuis 2020 : Luz à Osville : Nevareth / Empereur Belos
 Tokyo Revengers : Naoto Tachibana (adulte)
 depuis 2022 : Time Shadows : Sō Hishigata
 2023 : Trigun Stampede : Vash the Stampede

 Voix-off 
 2022 : Notre mère meurtrière : Justin Lum, le reporter

 Notes et références 

 Liens externes 
 Alexandre Crepet sur le site Maison du Spectacle Bellone.be Liste sélective des doublages d'Alexandre Crepet (animation) sur Planete-jeunesse.com Liste sélective des doublages d'Alexandre Crepet (animation) sur Anime News Network.com''
 https://coolmapoulevoixoff.com
 http://www.aml-cfwb.be/aspasia/intervenants/24377/Crepet_Alexandre

Naissance en 1975
Acteur belge
Acteur belge de doublage
Élève du Conservatoire royal de Bruxelles